Бартолі () — італійське прізвище.

 Маріон Бартолі (*1984) — французька тенісистка-професіонал, чемпіонка Вімблдону 2013.
 Маттео Бартолі (1873—1946) — італійський лінгвіст.
 Чечілія Бартолі (*1966) — італійська оперна і концертна співачка.

Італійські прізвища